Holdersbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Holdersbach (Bad Rippoldsau-Schapbach), Zinken der Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach im Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Holdersbach (Oberharmersbach), Zinken der Gemeinde Oberharmersbach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Holdersbach (Harmersbach), linker Zufluss des Harmersbachs bei Riersbach Dörfle, Gemeinde Oberharmersbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Holdersbach (Neckar), linker Zufluss des Neckars in Rottweil, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Holdersbach (Wolf), linker Zufluss der Wolf oder Wolfach bei Holdersbach, Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Holderbach